Chimney Rock kan syfta på följande platser:

USA 

 Chimney Rock (ort), North Carolina, Rutherford County, 
 Chimney Rock National Historic Site, Morrill County, 

Robotskapade USAförgreningar